Янко Мустаков може да се отнася за:
 Янко Мустаков (1842 – 1881), български музикант (педагог, композитор, диригент, певец), автор на учебници, поет
 Янко Мустаков (1891 – 1955), български кмет – на Варна (1935 – 1943) и Скопие (1941), строителен инженер